Un homme et deux femmes, film français de Valérie Stroh (1991)
 Un homme et deux femmes,   de la saison 13 de la série télévisée d'animation Les Simpson (2001)